żarek – gatunek ptaka
 Żarek – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich
 Żarek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo
 Żarek – zlikwidowana wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Męcinka